Black Bean Games — итальянское издательство видеоигр, основанное в 2004 году в Гадзада-Скьянно на севере Италии. Основана как европейское издательское подразделение дистрибьютора видеоигр Leader S.p.A., она была наиболее известна благодаря публикации ряда гоночных игр, разработанных Milestone, но в их портфолио также входили реальные стратегии и игры, ориентированные на семью.

В 2006 году компания подписала пятилетнее лицензионное соглашение на видеоигры Superbike World Championship (SBK) и World Rally Championship (WRC).

Компания публиковала игры в период с 2005 по 2012 год, прежде чем объединиться с Milestone.

Опубликованные игры 

Издатели компьютерных игр